Equoidea — надродина непарнокопитних ссавців, яка включає єдину сучасну родину коневих (Rhinocerotidae) та низку викопних форм. Група виникла наприкінці палеоцену в Північній Америці та Європі. Найдавніші Equoidea були дуже примітивними, зуби, черепи та скелети мало чим відрізнялися від предків непарнокопитних.

Родини 
 Equidae
 Pachynolophidae
 Palaeotheriidae

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що відображає положення групи серед парнокопитних:

Примітки 

Непарнокопитні
Надродини ссавців